Wintergerst ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Wintergerst (1783–1867), deutscher Maler
 Karl Wintergerst (1892–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant der Wehrmacht
 Louis Wintergerst (1913–1977), deutscher Bauingenieur
 Markus Wintergerst (* 1987), deutscher Volleyballspieler
 Maria Barbara Wintergerst (1791–1861), deutsche Malerin